Die Pfarrerdynastie Koch, deren erster Vertreter, Jakob Koch aus Ortenburg bei Passau, sich nach Erlassung des Toleranzpatents Kaiser Joseps II. in Oberösterreich niedergelassen hat, stellte von 1782 bis 1936 ohne Unterbrechung die Pfarrer der evangelischen Gemeinde Wallern an der Trattnach. Angehörige dieser Familie wirkten auch als Pastoren in den  Toleranzgemeinden Gmunden, Linz, Scharten, Attersee und Ramsau am Dachstein. Die Familie Koch stellte in der Evangelischen Superintendentur A. B. Oberösterreich drei Superintendenten und einen Senior. Zudem hatte das Geschlecht die Geschicke der evangelischen Kirche in Oberösterreich maßgeblich mitbestimmt. Ein Familienmitglied war Rektor an der Universität für Bodenkultur Wien.

Die Familie Koch stand in enger Verbindung zum Theologengeschlecht Wehrenfennig.

Repräsentanten der Familie Koch (Auswahl)

Literatur 
 Von Jakob Ernst Koch. In: Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in Österreich. Herausgegeben von Paul Dedic, Band 71, Verlag Julius Klinkhardt, Wien 1955, 
 Dietlind Pichler: Bürgertum und Protestantismus – die Geschichte der Familie Ludwig in Wien und Oberösterreich (1860–1900), Böhlau Verlag, Wien 2004, ISBN 3-205-77163-X, S. 222, 241.

Weblinks 
 

Deutsche Familie
Österreichische Familie
Geschichte des Protestantismus in Österreich